

Бурнан () - муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Бурнан () - муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна

Бурнан — громада в кантоні Во